Montmaur (Alte Alpi) – comune francese
 Montmaur (Aude) – comune francese